El Turó de Can Bosc és una muntanya de 923 metres que es troba al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès